Fahrej kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fahraj (kommunhuvudort), Kerman, 
 Īrānshahr (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar